Der Begriff Nasenkreis hat unterschiedliche Bedeutungen:

 ein Flugmanöver bei Modellhubschraubern, siehe Flugmanöver (Modellhubschrauber)
 der Krümmungskreis der Profilnase einer Tragfläche, siehe Profilsehne